

Береговка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Береговка — присілок, Сичевський район, Смоленська область